Blind Fate – film del 1914 diretto da Cecil M. Hepworth
 Blind Fate – film del 2009 diretto da Tayfun Senturk